Molkenbrunnen ist der Name von:

 Molkenbrunnen (Aschaffenburg), Quelle bei Aschaffenburg, Bayern
 Molkenbrunnen (Rohrbrunner Forst), Quelle im Rohrbrunner Forst im Landkreis Aschaffenburg, Bayern